Іри́на Феди́шин (уроджена Петренко; * 1928) — маляр-модерніст і мистецтвознавець, співробітниця УВАН.

Мистецьку освіту здобула в Колумбійському Університеті, Гантер-Коледжі в Нью-Йорку та в американських мистців-модерністів.

Викладала історію мистецтва в Джан Джай Коледжі Н. Й., Райс-Університеті в Гюстон, Тексас, та в Українській Православній Семінарії у Бавнд Бруку.

У малярстві культивує експресіонізм і конструктивізм.

Література 
 

Українські художники
Українські мистецтвознавці
Українці США
Народились 1928
Персоналії за алфавітом